Никола́й Андре́евич Козло́в:
 Козлов, Николай Андреевич (1916—1943) — советский офицер, Герой Советского Союза (1942).
 Козлов, Николай Андреевич (1920—2003) — советский государственный деятель, председатель Южно-Сахалинского горисполкома (1960—1962).